Old City Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old City Cemetery (Georgia), ID-Nr. 80001188
 Old City Cemetery (Virginia), ID-Nr. 73002216